|-
|(125751)||2001 XQ122|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,018|| align=right|3,57|| align=right|4,488||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125752)||2001 XD123|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,118|| align=right|7,85|| align=right|3,703||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125753)||2001 XX123|| align=right|16,7|| align=right|2,320|| align=right|0,100|| align=right|1,50|| align=right|3,534||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125754)||2001 XG127|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,073|| align=right|1,75|| align=right|4,119||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125755)||2001 XY127|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,135|| align=right|4,12|| align=right|3,535||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125756)||2001 XU128|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,089|| align=right|1,80|| align=right|3,320||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125757)||2001 XA129|| align=right|16,0|| align=right|2,943|| align=right|0,093|| align=right|2,82|| align=right|5,049||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125758)||2001 XY129|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,088|| align=right|4,29|| align=right|3,883||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125759)||2001 XH130|| align=right|16,1|| align=right|2,572|| align=right|0,024|| align=right|3,83|| align=right|4,123||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125760)||2001 XN131|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,026|| align=right|1,72|| align=right|3,665||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125761)||2001 XQ131|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,041|| align=right|7,20|| align=right|3,747||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125762)||2001 XY134|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,075|| align=right|8,01|| align=right|3,811||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125763)||2001 XC136|| align=right|16,3|| align=right|2,209|| align=right|0,169|| align=right|2,48|| align=right|3,282||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125764)||2001 XG136|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,111|| align=right|10,47|| align=right|3,481||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125765)||2001 XO136|| align=right|16,3|| align=right|2,525|| align=right|0,193|| align=right|3,91|| align=right|4,012||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125766)||2001 XS136|| align=right|16,1|| align=right|2,525|| align=right|0,046|| align=right|3,18|| align=right|4,013||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125767)||2001 XZ136|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,026|| align=right|3,43|| align=right|4,303||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125768)||2001 XD137|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,082|| align=right|4,45|| align=right|4,111||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125769)||2001 XY137|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,188|| align=right|4,53|| align=right|3,667||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125770)||2001 XA138|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,019|| align=right|15,07|| align=right|4,176||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125771)||2001 XM138|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,100|| align=right|7,80|| align=right|3,755||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125772)||2001 XY138|| align=right|14,8|| align=right|3,151|| align=right|0,006|| align=right|11,39|| align=right|5,593||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125773)||2001 XA140|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,052|| align=right|7,30|| align=right|3,545||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125774)||2001 XJ140|| align=right|15,4|| align=right|2,608|| align=right|0,040|| align=right|3,16|| align=right|4,211||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125775)||2001 XQ140|| align=right|16,2|| align=right|2,265|| align=right|0,144|| align=right|5,91|| align=right|3,409||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125776)||2001 XX140|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,014|| align=right|1,75|| align=right|4,153||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125777)||2001 XV143|| align=right|16,2|| align=right|2,536|| align=right|0,054|| align=right|2,42|| align=right|4,039||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125778)||2001 XV144|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,057|| align=right|5,47|| align=right|3,552||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125779)||2001 XL145|| align=right|15,1|| align=right|2,657|| align=right|0,139|| align=right|15,88|| align=right|4,329||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125780)||2001 XM145|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,152|| align=right|3,05|| align=right|3,620||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125781)||2001 XO145|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,127|| align=right|5,42|| align=right|3,646||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125782)||2001 XW146|| align=right|17,1|| align=right|2,322|| align=right|0,194|| align=right|0,83|| align=right|3,537||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125783)||2001 XD147|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,151|| align=right|2,85|| align=right|4,362||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125784)||2001 XZ147|| align=right|15,7|| align=right|2,710|| align=right|0,098|| align=right|2,58|| align=right|4,460||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125785)||2001 XX148|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,135|| align=right|7,24|| align=right|3,733||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125786)||2001 XR150|| align=right|16,0|| align=right|2,407|| align=right|0,105|| align=right|10,37|| align=right|3,733||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125787)||2001 XY150|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,134|| align=right|11,45|| align=right|4,143||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125788)||2001 XH151|| align=right|15,6|| align=right|2,614|| align=right|0,139|| align=right|1,72|| align=right|4,225||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125789)||2001 XY151|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,143|| align=right|6,46|| align=right|4,115||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125790)||2001 XB152|| align=right|16,6|| align=right|2,416|| align=right|0,095|| align=right|5,56|| align=right|3,753||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125791)||2001 XJ152|| align=right|16,1|| align=right|2,460|| align=right|0,142|| align=right|1,92|| align=right|3,857||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125792)||2001 XL152|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,099|| align=right|8,03|| align=right|4,038||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125793)||2001 XC153|| align=right|16,4|| align=right|2,432|| align=right|0,196|| align=right|2,05|| align=right|3,791||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125794)||2001 XV153|| align=right|16,0|| align=right|2,774|| align=right|0,069|| align=right|1,49|| align=right|4,618||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125795)||2001 XW153|| align=right|15,4|| align=right|2,989|| align=right|0,201|| align=right|0,60|| align=right|5,166||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125796)||2001 XH154|| align=right|15,9|| align=right|2,463|| align=right|0,066|| align=right|4,06|| align=right|3,865||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125797)||2001 XN155|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,151|| align=right|3,49|| align=right|3,647||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125798)||2001 XY155|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,198|| align=right|2,53|| align=right|3,671||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125799)||2001 XU156|| align=right|15,5|| align=right|2,512|| align=right|0,147|| align=right|1,67|| align=right|3,981||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125800)||2001 XX156|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,244|| align=right|2,80|| align=right|4,125||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125801)||2001 XO157|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,140|| align=right|7,93|| align=right|3,630||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125802)||2001 XS157|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,139|| align=right|5,95|| align=right|3,564||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125803)||2001 XF158|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,236|| align=right|4,10|| align=right|3,686||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125804)||2001 XQ158|| align=right|16,8|| align=right|2,379|| align=right|0,044|| align=right|2,38|| align=right|3,669||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125805)||2001 XR158|| align=right|17,0|| align=right|2,295|| align=right|0,175|| align=right|3,41|| align=right|3,477||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125806)||2001 XC159|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,116|| align=right|5,03|| align=right|3,629||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125807)||2001 XB160|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,144|| align=right|5,72|| align=right|3,442||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125808)||2001 XR160|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,137|| align=right|3,54|| align=right|3,378||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125809)||2001 XA161|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,028|| align=right|8,49|| align=right|4,288||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125810)||2001 XF162|| align=right|16,8|| align=right|2,308|| align=right|0,109|| align=right|5,53|| align=right|3,505||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125811)||2001 XP162|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,091|| align=right|4,19|| align=right|4,289||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125812)||2001 XD163|| align=right|16,4|| align=right|2,556|| align=right|0,032|| align=right|4,60|| align=right|4,087||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125813)||2001 XN164|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,147|| align=right|2,33|| align=right|3,806||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125814)||2001 XQ164|| align=right|15,9|| align=right|2,608|| align=right|0,136|| align=right|2,92|| align=right|4,211||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125815)||2001 XD165|| align=right|15,9|| align=right|2,598|| align=right|0,106|| align=right|6,67|| align=right|4,187||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125816)||2001 XC166|| align=right|16,6|| align=right|2,365|| align=right|0,201|| align=right|3,63|| align=right|3,635||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125817)||2001 XO167|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,148|| align=right|5,12|| align=right|4,166||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125818)||2001 XL168|| align=right|15,4|| align=right|2,655|| align=right|0,219|| align=right|15,34|| align=right|4,324||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125819)||2001 XO169|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,131|| align=right|1,39|| align=right|3,732||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125820)||2001 XO170|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,168|| align=right|3,07|| align=right|3,521||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125821)||2001 XU170|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,120|| align=right|3,33|| align=right|3,454||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125822)||2001 XB171|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,185|| align=right|16,09|| align=right|4,279||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125823)||2001 XD172|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,183|| align=right|1,64|| align=right|3,551||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125824)||2001 XP172|| align=right|14,5|| align=right|2,525|| align=right|0,222|| align=right|12,71|| align=right|4,012||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125825)||2001 XQ173|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,119|| align=right|0,89|| align=right|4,134||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125826)||2001 XU173|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,244|| align=right|1,19|| align=right|4,222||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125827)||2001 XP174|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,195|| align=right|2,37|| align=right|3,790||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125828)||2001 XT174|| align=right|16,0|| align=right|2,509|| align=right|0,103|| align=right|1,39|| align=right|3,974||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125829)||2001 XW174|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,123|| align=right|3,96|| align=right|4,216||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125830)||2001 XG175|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,046|| align=right|3,58|| align=right|4,281||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125831)||2001 XU176|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,155|| align=right|1,15|| align=right|4,156||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125832)||2001 XG177|| align=right|16,9|| align=right|2,356|| align=right|0,051|| align=right|7,67|| align=right|3,616||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125833)||2001 XW179|| align=right|14,7|| align=right|2,649|| align=right|0,201|| align=right|21,92|| align=right|4,310||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125834)||2001 XA180|| align=right|15,7|| align=right|2,445|| align=right|0,206|| align=right|2,08|| align=right|3,822||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125835)||2001 XJ180|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|6,09|| align=right|3,576||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125836)||2001 XL180|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,190|| align=right|4,49|| align=right|3,654||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125837)||2001 XZ180|| align=right|16,9|| align=right|2,313|| align=right|0,206|| align=right|1,88|| align=right|3,517||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125838)||2001 XC181|| align=right|17,0|| align=right|2,385|| align=right|0,167|| align=right|1,89|| align=right|3,683||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125839)||2001 XX181|| align=right|16,6|| align=right|2,594|| align=right|0,203|| align=right|2,82|| align=right|4,177||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125840)||2001 XB182|| align=right|15,5|| align=right|2,433|| align=right|0,187|| align=right|5,40|| align=right|3,795||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125841)||2001 XO182|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,214|| align=right|10,94|| align=right|3,606||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125842)||2001 XQ182|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,164|| align=right|7,98|| align=right|4,590||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125843)||2001 XD183|| align=right|16,7|| align=right|2,458|| align=right|0,175|| align=right|3,56|| align=right|3,852||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125844)||2001 XF183|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,190|| align=right|1,17|| align=right|3,690||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125845)||2001 XO183|| align=right|14,6|| align=right|3,245|| align=right|0,058|| align=right|3,39|| align=right|5,845||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125846)||2001 XR183|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,105|| align=right|5,15|| align=right|3,734||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125847)||2001 XT183|| align=right|16,3|| align=right|2,425|| align=right|0,151|| align=right|3,47|| align=right|3,776||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125848)||2001 XE184|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,179|| align=right|3,46|| align=right|3,823||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125849)||2001 XH184|| align=right|17,1|| align=right|2,406|| align=right|0,223|| align=right|2,76|| align=right|3,731||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125850)||2001 XM184|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,148|| align=right|5,70|| align=right|4,193||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125851)||2001 XC185|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,201|| align=right|3,47|| align=right|3,665||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125852)||2001 XF186|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,080|| align=right|5,96|| align=right|4,189||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125853)||2001 XC187|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,118|| align=right|5,13|| align=right|3,698||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125854)||2001 XN187|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,075|| align=right|4,83|| align=right|3,614||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125855)||2001 XS187|| align=right|15,6|| align=right|2,653|| align=right|0,058|| align=right|1,71|| align=right|4,320||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125856)||2001 XR188|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,288|| align=right|4,54|| align=right|4,031||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125857)||2001 XX188|| align=right|15,7|| align=right|2,896|| align=right|0,113|| align=right|4,34|| align=right|4,928||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125858)||2001 XO189|| align=right|16,1|| align=right|2,442|| align=right|0,146|| align=right|6,53|| align=right|3,816||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125859)||2001 XV189|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,125|| align=right|2,33|| align=right|3,657||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125860)||2001 XZ189|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,159|| align=right|10,80|| align=right|4,173||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125861)||2001 XE190|| align=right|16,0|| align=right|2,718|| align=right|0,082|| align=right|5,51|| align=right|4,480||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125862)||2001 XA191|| align=right|15,8|| align=right|2,541|| align=right|0,141|| align=right|4,71|| align=right|4,050||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125863)||2001 XK191|| align=right|15,7|| align=right|2,453|| align=right|0,210|| align=right|24,27|| align=right|3,841||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125864)||2001 XR191|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,136|| align=right|1,41|| align=right|3,742||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125865)||2001 XW191|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,144|| align=right|4,12|| align=right|3,649||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125866)||2001 XZ191|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,173|| align=right|5,54|| align=right|3,661||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125867)||2001 XA192|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,162|| align=right|2,62|| align=right|3,801||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125868)||2001 XF192|| align=right|15,5|| align=right|2,572|| align=right|0,172|| align=right|2,67|| align=right|4,125||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125869)||2001 XW193|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,114|| align=right|2,20|| align=right|4,058||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125870)||2001 XW194|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,156|| align=right|11,67|| align=right|4,104||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125871)||2001 XA195|| align=right|16,5|| align=right|2,466|| align=right|0,198|| align=right|2,02|| align=right|3,871||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125872)||2001 XB195|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,215|| align=right|2,68|| align=right|3,742||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125873)||2001 XF195|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,089|| align=right|13,03|| align=right|4,288||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125874)||2001 XC196|| align=right|15,5|| align=right|2,572|| align=right|0,062|| align=right|4,83|| align=right|4,125||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125875)||2001 XJ196|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,161|| align=right|5,86|| align=right|4,119||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125876)||2001 XT197|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,180|| align=right|6,11|| align=right|3,633||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125877)||2001 XV197|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,118|| align=right|12,70|| align=right|4,188||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125878)||2001 XR198|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,117|| align=right|2,10|| align=right|4,601||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125879)||2001 XG199|| align=right|16,3|| align=right|2,557|| align=right|0,113|| align=right|4,97|| align=right|4,089||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125880)||2001 XF201|| align=right|16,5|| align=right|2,608|| align=right|0,037|| align=right|4,46|| align=right|4,211||MBA||9. prosince 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(125881)||2001 XK202|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,184|| align=right|4,92|| align=right|3,639||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125882)||2001 XN202|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,087|| align=right|6,38|| align=right|3,598||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125883)||2001 XQ205|| align=right|15,8|| align=right|2,311|| align=right|0,132|| align=right|6,06|| align=right|3,512||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125884)||2001 XP207|| align=right|16,8|| align=right|2,323|| align=right|0,193|| align=right|3,84|| align=right|3,540||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125885)||2001 XE208|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,132|| align=right|6,65|| align=right|3,497||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125886)||2001 XS208|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,126|| align=right|7,50|| align=right|3,597||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125887)||2001 XH209|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,217|| align=right|3,65|| align=right|3,718||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125888)||2001 XK209|| align=right|16,2|| align=right|2,595|| align=right|0,093|| align=right|4,57|| align=right|4,180||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125889)||2001 XM209|| align=right|16,3|| align=right|2,590|| align=right|0,165|| align=right|12,78|| align=right|4,169||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125890)||2001 XD210|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,093|| align=right|13,25|| align=right|4,305||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125891)||2001 XL210|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,166|| align=right|5,67|| align=right|3,447||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125892)||2001 XL212|| align=right|16,8|| align=right|2,334|| align=right|0,180|| align=right|3,56|| align=right|3,566||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125893)||2001 XM212|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,151|| align=right|7,20|| align=right|3,644||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125894)||2001 XU212|| align=right|15,8|| align=right|2,454|| align=right|0,107|| align=right|5,52|| align=right|3,843||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125895)||2001 XX212|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,109|| align=right|8,23|| align=right|3,830||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125896)||2001 XG213|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,123|| align=right|5,00|| align=right|3,689||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125897)||2001 XK214|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,151|| align=right|3,79|| align=right|3,603||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125898)||2001 XU215|| align=right|15,8|| align=right|2,552|| align=right|0,080|| align=right|3,15|| align=right|4,077||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125899)||2001 XT216|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,112|| align=right|1,47|| align=right|3,576||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125900)||2001 XY216|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,217|| align=right|12,12|| align=right|3,502||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125901)||2001 XE217|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,076|| align=right|7,23|| align=right|3,702||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125902)||2001 XF218|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,130|| align=right|14,46|| align=right|4,342||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125903)||2001 XM218|| align=right|16,6|| align=right|2,196|| align=right|0,136|| align=right|3,38|| align=right|3,253||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125904)||2001 XR218|| align=right|16,8|| align=right|2,314|| align=right|0,210|| align=right|1,23|| align=right|3,519||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125905)||2001 XV218|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,101|| align=right|9,78|| align=right|4,281||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125906)||2001 XZ218|| align=right|16,6|| align=right|2,553|| align=right|0,148|| align=right|5,22|| align=right|4,079||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125907)||2001 XQ219|| align=right|16,7|| align=right|2,292|| align=right|0,075|| align=right|2,33|| align=right|3,469||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125908)||2001 XE220|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,105|| align=right|3,57|| align=right|3,597||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125909)||2001 XM221|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,125|| align=right|4,88|| align=right|4,150||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125910)||2001 XX221|| align=right|17,1|| align=right|2,465|| align=right|0,085|| align=right|1,66|| align=right|3,870||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125911)||2001 XO223|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,225|| align=right|13,20|| align=right|3,568||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125912)||2001 XJ224|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,080|| align=right|6,98|| align=right|3,800||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125913)||2001 XS225|| align=right|16,1|| align=right|2,619|| align=right|0,064|| align=right|0,74|| align=right|4,237||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125914)||2001 XY225|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,162|| align=right|3,82|| align=right|3,333||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125915)||2001 XA227|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,160|| align=right|5,73|| align=right|3,700||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125916)||2001 XE227|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,071|| align=right|12,78|| align=right|4,099||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125917)||2001 XD228|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,099|| align=right|3,77|| align=right|3,659||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125918)||2001 XG229|| align=right|16,5|| align=right|2,420|| align=right|0,195|| align=right|2,76|| align=right|3,765||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125919)||2001 XA230|| align=right|15,8|| align=right|2,481|| align=right|0,129|| align=right|1,22|| align=right|3,908||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125920)||2001 XE231|| align=right|15,6|| align=right|2,615|| align=right|0,149|| align=right|2,57|| align=right|4,227||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125921)||2001 XG231|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,080|| align=right|3,50|| align=right|4,174||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125922)||2001 XR234|| align=right|15,5|| align=right|2,767|| align=right|0,106|| align=right|5,80|| align=right|4,602||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125923)||2001 XW235|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,070|| align=right|2,84|| align=right|4,022||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125924)||2001 XG236|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,190|| align=right|2,75|| align=right|3,669||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125925)||2001 XE237|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,077|| align=right|1,66|| align=right|4,005||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125926)||2001 XM237|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,073|| align=right|2,50|| align=right|3,461||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125927)||2001 XD238|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,128|| align=right|1,35|| align=right|4,060||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125928)||2001 XE238|| align=right|16,0|| align=right|2,445|| align=right|0,144|| align=right|1,58|| align=right|3,821||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125929)||2001 XH238|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,253|| align=right|3,79|| align=right|4,136||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125930)||2001 XP238|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,105|| align=right|6,94|| align=right|3,573||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125931)||2001 XX238|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,104|| align=right|6,71|| align=right|3,611||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125932)||2001 XE239|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,167|| align=right|2,70|| align=right|3,627||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125933)||2001 XM239|| align=right|16,9|| align=right|2,370|| align=right|0,147|| align=right|2,00|| align=right|3,649||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125934)||2001 XP239|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,250|| align=right|3,46|| align=right|3,595||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125935)||2001 XT239|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,103|| align=right|4,59|| align=right|3,759||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125936)||2001 XX239|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,169|| align=right|2,76|| align=right|3,733||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125937)||2001 XF240|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,128|| align=right|13,66|| align=right|4,408||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125938)||2001 XP240|| align=right|16,1|| align=right|2,686|| align=right|0,101|| align=right|4,55|| align=right|4,402||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125939)||2001 XT240|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,138|| align=right|5,06|| align=right|4,148||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125940)||2001 XU240|| align=right|16,5|| align=right|2,472|| align=right|0,143|| align=right|1,82|| align=right|3,886||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125941)||2001 XC241|| align=right|15,4|| align=right|2,664|| align=right|0,069|| align=right|4,14|| align=right|4,347||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125942)||2001 XG241|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,256|| align=right|12,01|| align=right|4,299||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125943)||2001 XB243|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,052|| align=right|10,54|| align=right|3,742||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125944)||2001 XC243|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,139|| align=right|1,58|| align=right|3,665||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125945)||2001 XP243|| align=right|15,4|| align=right|2,785|| align=right|0,082|| align=right|6,42|| align=right|4,648||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125946)||2001 XJ245|| align=right|15,8|| align=right|2,472|| align=right|0,119|| align=right|6,22|| align=right|3,885||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125947)||2001 XX250|| align=right|16,6|| align=right|2,435|| align=right|0,201|| align=right|0,81|| align=right|3,798||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125948)||2001 XH251|| align=right|15,1|| align=right|2,607|| align=right|0,073|| align=right|5,96|| align=right|4,208||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125949)||2001 XF252|| align=right|16,3|| align=right|2,368|| align=right|0,169|| align=right|7,17|| align=right|3,643||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125950)||2001 XG252|| align=right|16,0|| align=right|2,740|| align=right|0,052|| align=right|3,19|| align=right|4,534||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125951)||2001 XF253|| align=right|16,2|| align=right|2,514|| align=right|0,136|| align=right|13,16|| align=right|3,985||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125952)||2001 XP258|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,095|| align=right|6,15|| align=right|3,448||MBA||8. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125953)||2001 XH259|| align=right|16,6|| align=right|2,279|| align=right|0,092|| align=right|7,52|| align=right|3,440||MBA||8. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125954)||2001 XL259|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,067|| align=right|12,47|| align=right|3,755||MBA||8. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125955)||2001 XO261|| align=right|16,0|| align=right|2,715|| align=right|0,130|| align=right|7,08|| align=right|4,472||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125956)||2001 XR262|| align=right|16,9|| align=right|2,293|| align=right|0,089|| align=right|4,38|| align=right|3,471||MBA||13. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125957)||2001 XE264|| align=right|17,0|| align=right|2,132|| align=right|0,180|| align=right|4,07|| align=right|3,111||MBA||14. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125958)||2001 XK264|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,113|| align=right|6,05|| align=right|3,485||MBA||14. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125959)||2001 XL264|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,219|| align=right|5,44|| align=right|3,418||MBA||14. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125960)||2001 XE265|| align=right|15,9|| align=right|2,700|| align=right|0,077|| align=right|2,74|| align=right|4,436||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125961)||2001 XP266|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,150|| align=right|9,69|| align=right|4,122||MBA||13. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125962)||2001 YD6|| align=right|16,7|| align=right|2,395|| align=right|0,197|| align=right|1,05|| align=right|3,706||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125963)||2001 YO7|| align=right|15,8|| align=right|2,441|| align=right|0,048|| align=right|6,06|| align=right|3,813||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125964)||2001 YU7|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,071|| align=right|5,14|| align=right|3,711||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125965)||2001 YX7|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,145|| align=right|6,89|| align=right|3,507||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125966)||2001 YD11|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,228|| align=right|5,89|| align=right|3,697||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125967)||2001 YG11|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,146|| align=right|3,73|| align=right|3,759||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125968)||2001 YR11|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,123|| align=right|6,25|| align=right|3,375||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125969)||2001 YL13|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,199|| align=right|5,40|| align=right|3,484||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125970)||2001 YS15|| align=right|16,0|| align=right|2,475|| align=right|0,199|| align=right|6,14|| align=right|3,892||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125971)||2001 YW15|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,196|| align=right|4,33|| align=right|3,532||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125972)||2001 YX15|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,238|| align=right|2,77|| align=right|3,570||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125973)||2001 YA17|| align=right|16,6|| align=right|2,330|| align=right|0,196|| align=right|2,06|| align=right|3,555||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125974)||2001 YY18|| align=right|16,6|| align=right|2,374|| align=right|0,078|| align=right|4,75|| align=right|3,656||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125975)||2001 YD19|| align=right|16,0|| align=right|2,931|| align=right|0,076|| align=right|1,08|| align=right|5,017||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125976)||2001 YR20|| align=right|15,9|| align=right|2,793|| align=right|0,051|| align=right|5,76|| align=right|4,666||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125977)||2001 YF21|| align=right|17,0|| align=right|2,377|| align=right|0,133|| align=right|0,94|| align=right|3,664||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125978)||2001 YJ21|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,176|| align=right|5,32|| align=right|4,124||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125979)||2001 YU21|| align=right|16,4|| align=right|2,179|| align=right|0,120|| align=right|4,51|| align=right|3,217||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125980)||2001 YV21|| align=right|15,5|| align=right|2,664|| align=right|0,172|| align=right|11,63|| align=right|4,348||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125981)||2001 YB22|| align=right|15,9|| align=right|2,557|| align=right|0,120|| align=right|6,87|| align=right|4,089||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125982)||2001 YC22|| align=right|16,7|| align=right|2,639|| align=right|0,025|| align=right|2,29|| align=right|4,286||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125983)||2001 YH25|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,112|| align=right|3,72|| align=right|3,530||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125984)||2001 YM25|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,188|| align=right|13,31|| align=right|4,094||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125985)||2001 YX25|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,150|| align=right|6,25|| align=right|4,029||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125986)||2001 YF27|| align=right|15,8|| align=right|2,544|| align=right|0,058|| align=right|2,66|| align=right|4,056||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125987)||2001 YD29|| align=right|15,6|| align=right|2,630|| align=right|0,055|| align=right|2,05|| align=right|4,264||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125988)||2001 YX30|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,034|| align=right|6,26|| align=right|4,507||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125989)||2001 YA31|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,055|| align=right|3,97|| align=right|3,636||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125990)||2001 YE33|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,085|| align=right|5,25|| align=right|3,802||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125991)||2001 YN34|| align=right|17,2|| align=right|2,418|| align=right|0,133|| align=right|0,63|| align=right|3,759||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125992)||2001 YR36|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,155|| align=right|1,41|| align=right|3,500||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125993)||2001 YH37|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,148|| align=right|1,47|| align=right|3,606||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125994)||2001 YR38|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,166|| align=right|3,43|| align=right|3,578||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125995)||2001 YK39|| align=right|16,7|| align=right|2,387|| align=right|0,133|| align=right|2,79|| align=right|3,686||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125996)||2001 YZ40|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,111|| align=right|1,93|| align=right|4,142||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125997)||2001 YH42|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,119|| align=right|2,76|| align=right|3,594||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125998)||2001 YR44|| align=right|15,7|| align=right|2,530|| align=right|0,044|| align=right|6,41|| align=right|4,023||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125999)||2001 YF45|| align=right|15,7|| align=right|2,630|| align=right|0,129|| align=right|6,48|| align=right|4,264||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126000)||2001 YS45|| align=right|16,1|| align=right|2,555|| align=right|0,062|| align=right|4,77|| align=right|4,083||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek